Юй Синьна (; ) — китайская кёрлингистка.

В составе женской сборной Китая участница зимней Универсиады 2007 года.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), серебро (), бронза ().
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: золото (2005, 2006, 2007).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу